El término Rosiski  puede referirse a:
Rosiski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
Rosiski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo de Rusia.
Rosiski (Rostov), localidad del óblast de Rostov de Rusia.